

Astronomia
 2589 Daniel – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Daniel – film del 1913 diretto da Fred Thomson (Frederick A. Thomson)
 Daniel – film del 1983 diretto da Sidney Lumet

Geografia
Daniel – montagna delle Alpi dell'Ammergau, Austria
 Daniel – villaggio del comune di Szczytniki, Polonia
 Daniel – città della Contea di Wasatch, Utah, Stati Uniti d'America
 Daniel – census-designated place della Contea di Sublette, Wyoming, Stati Uniti d'America
 Isola Daniel – isola antartica

Musica 
 Daniel – singolo di Elton John del 1973, dall'album Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player
 Daniel – singolo di Bat for Lashes del 2009, dall'album Two Suns

Persone 
 Daniel – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Daniel – cantante e attore brasiliano

Altro 
 Daniel – variante del nome proprio di persona Daniele
 Sir Daniel – personaggio del ciclo arturiano
 daniel – fumetto del 1974 creato da Max Bunker